Di seguito una lista di asteroidi dal numero 179001 al 180000 con data di scoperta e scopritore.

179001-179100 

|-
| 179001 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179002 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179003 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179004 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179005 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179006 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179007 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179008 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179009 - ||  || 11 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179010 - ||  || 11 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179011 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179012 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179013 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179014 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179015 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179016 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179017 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179018 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179019 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 179020 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 179021 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 179022 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 179023 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 179024 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 179025 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 179026 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 179027 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179028 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179029 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179030 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179031 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179032 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179033 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179034 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179035 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179036 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179037 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179038 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179039 - ||  || 9 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 179040 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 179041 - ||  || 18 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 179042 - ||  || 18 settembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 179043 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179044 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179045 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179046 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179047 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179048 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179049 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179050 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179051 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179052 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179053 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179054 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179055 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179056 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179057 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179058 - ||  || 18 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 179059 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179060 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179061 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179062 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179063 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179064 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179065 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179066 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179067 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179068 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179069 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179070 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179071 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179072 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179073 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179074 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179075 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179076 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179077 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179078 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179079 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179080 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179081 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179082 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179083 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179084 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179085 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179086 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179087 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179088 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179089 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179090 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179091 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179092 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179093 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179094 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179095 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179096 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179097 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179098 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179099 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179100 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|}

179101-179200 

|-
| 179101 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179102 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179103 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179104 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179105 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179106 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179107 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179108 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179109 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179110 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179111 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179112 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179113 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179114 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179115 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179116 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179117 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179118 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179119 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179120 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179121 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179122 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179123 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179124 - ||  || 25 settembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 179125 - ||  || 19 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 179126 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179127 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179128 - ||  || 26 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179129 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 179130 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179131 - ||  || 22 settembre 2001 || NEAT
|-
| 179132 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179133 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179134 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179135 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179136 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179137 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179138 - ||  || 18 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 179139 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179140 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179141 - ||  || 17 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 179142 - ||  || 18 settembre 2001 || NEAT
|-
| 179143 - ||  || 22 settembre 2001 || NEAT
|-
| 179144 - ||  || 23 settembre 2001 || NEAT
|-
| 179145 - ||  || 26 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 179146 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 179147 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179148 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 179149 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179150 - ||  || 9 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179151 - ||  || 9 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179152 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179153 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179154 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179155 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179156 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179157 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179158 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179159 - ||  || 9 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 179160 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179161 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179162 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179163 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179164 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179165 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179166 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179167 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179168 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179169 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179170 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179171 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179172 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179173 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179174 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179175 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179176 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179177 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179178 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179179 - ||  || 6 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 179180 - ||  || 13 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 179181 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 179182 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 179183 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 179184 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 179185 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 179186 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 179187 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 179188 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 179189 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 179190 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 179191 - ||  || 14 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 179192 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 179193 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 179194 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 179195 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 179196 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 179197 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179198 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179199 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179200 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|}

179201-179300 

|-
| 179201 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179202 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179203 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179204 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179205 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179206 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179207 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 179208 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179209 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179210 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179211 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 179212 - ||  || 13 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 179213 - ||  || 14 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 179214 - ||  || 14 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 179215 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179216 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179217 - ||  || 14 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 179218 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179219 - ||  || 14 ottobre 2001 || Eskridge
|-
| 179220 - ||  || 13 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 179221 Hrvojebožić ||  || 14 ottobre 2001 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 179222 - ||  || 13 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 179223 Tonytyson ||  || 15 ottobre 2001 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 179224 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179225 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179226 - ||  || 22 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 179227 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179228 - ||  || 24 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 179229 - ||  || 16 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 179230 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 179231 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179232 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179233 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179234 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179235 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179236 - ||  || 17 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 179237 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179238 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179239 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179240 - ||  || 18 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 179241 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179242 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179243 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179244 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179245 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179246 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179247 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179248 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179249 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179250 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179251 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179252 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179253 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179254 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179255 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179256 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179257 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179258 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179259 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179260 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179261 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179262 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179263 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179264 - ||  || 23 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 179265 - ||  || 20 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 179266 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179267 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179268 - ||  || 17 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 179269 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 179270 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 179271 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 179272 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 179273 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 179274 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179275 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179276 - ||  || 25 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179277 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179278 - ||  || 24 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 179279 - ||  || 26 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 179280 - ||  || 16 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 179281 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 179282 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 179283 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 179284 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 179285 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 179286 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 179287 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 179288 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 179289 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 179290 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 179291 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 179292 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 179293 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 179294 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 179295 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 179296 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 179297 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 179298 - ||  || 11 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 179299 - ||  || 9 novembre 2001 || NEAT
|-
| 179300 - ||  || 10 novembre 2001 || NEAT
|}

179301-179400 

|-
| 179301 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 179302 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 179303 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 179304 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 179305 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 179306 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 179307 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 179308 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 179309 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 179310 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 179311 - ||  || 14 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 179312 - ||  || 14 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 179313 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 179314 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 179315 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 179316 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 179317 - ||  || 18 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 179318 - ||  || 17 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 179319 - ||  || 17 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 179320 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 179321 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 179322 - ||  || 18 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 179323 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 179324 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 179325 - ||  || 19 novembre 2001 || LONEOS
|-
| 179326 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 179327 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 179328 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 179329 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 179330 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 179331 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 179332 - ||  || 18 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 179333 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 179334 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 179335 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 179336 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 179337 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 179338 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 179339 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 179340 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 179341 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 179342 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 179343 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 179344 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 179345 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 179346 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 179347 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 179348 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 179349 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 179350 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 179351 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 179352 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 179353 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 179354 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 179355 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 179356 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 179357 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 179358 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 179359 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 179360 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 179361 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 179362 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 179363 - ||  || 14 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 179364 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 179365 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 179366 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 179367 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 179368 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 179369 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 179370 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 179371 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 179372 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 179373 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 179374 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 179375 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 179376 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 179377 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 179378 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 179379 - ||  || 13 dicembre 2001 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 179380 - ||  || 7 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 179381 - ||  || 7 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 179382 - ||  || 23 dicembre 2001 || McClusky, J. V.
|-
| 179383 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 179384 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 179385 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 179386 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 179387 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 179388 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 179389 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 179390 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 179391 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 179392 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 179393 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 179394 - ||  || 19 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 179395 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 179396 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 179397 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 179398 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 179399 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 179400 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|}

179401-179500 

|-
| 179401 - ||  || 22 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 179402 - ||  || 20 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 179403 - ||  || 22 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 179404 - ||  || 17 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 179405 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 179406 - ||  || 19 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 179407 - ||  || 19 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 179408 - ||  || 19 dicembre 2001 || LONEOS
|-
| 179409 - ||  || 20 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 179410 - ||  || 20 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 179411 Draganroša ||  || 18 dicembre 2001 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 179412 - ||  || 18 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 179413 Stevekahn ||  || 19 dicembre 2001 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 179414 - ||  || 7 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 179415 - ||  || 10 gennaio 2002 || CINEOS
|-
| 179416 - ||  || 9 gennaio 2002 || Crni Vrh
|-
| 179417 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 179418 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 179419 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 179420 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 179421 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 179422 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 179423 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 179424 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 179425 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 179426 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 179427 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 179428 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 179429 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 179430 - ||  || 12 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 179431 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 179432 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 179433 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 179434 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 179435 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 179436 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 179437 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 179438 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 179439 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 179440 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 179441 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 179442 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 179443 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 179444 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 179445 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 179446 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 179447 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 179448 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 179449 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 179450 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 179451 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 179452 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 179453 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 179454 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 179455 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 179456 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 179457 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 179458 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 179459 - ||  || 10 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 179460 - ||  || 11 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 179461 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 179462 - ||  || 12 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 179463 - ||  || 9 gennaio 2002 || Clingan, R.
|-
| 179464 - ||  || 19 gennaio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 179465 - ||  || 18 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 179466 - ||  || 19 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 179467 - ||  || 18 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 179468 - ||  || 19 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 179469 - ||  || 22 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 179470 - ||  || 23 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 179471 - ||  || 23 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 179472 - ||  || 23 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 179473 - ||  || 17 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 179474 - ||  || 20 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 179475 - ||  || 21 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 179476 - ||  || 21 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 179477 - ||  || 21 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 179478 - ||  || 21 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 179479 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 179480 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 179481 - ||  || 8 febbraio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 179482 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 179483 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 179484 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 179485 - ||  || 5 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 179486 - ||  || 6 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 179487 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 179488 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 179489 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 179490 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 179491 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 179492 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 179493 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 179494 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 179495 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 179496 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 179497 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 179498 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 179499 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 179500 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|}

179501-179600 

|-
| 179501 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 179502 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 179503 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 179504 - ||  || 14 febbraio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 179505 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 179506 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 179507 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 179508 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 179509 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 179510 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 179511 - ||  || 9 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 179512 - ||  || 9 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 179513 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 179514 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 179515 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 179516 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 179517 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 179518 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 179519 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 179520 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 179521 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 179522 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 179523 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 179524 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 179525 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 179526 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 179527 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 179528 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 179529 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 179530 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 179531 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 179532 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 179533 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 179534 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 179535 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 179536 - ||  || 14 febbraio 2002 || Bickel, W.
|-
| 179537 - ||  || 9 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 179538 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 179539 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 179540 - ||  || 4 febbraio 2002 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 179541 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 179542 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 179543 - ||  || 6 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 179544 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 179545 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 179546 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 179547 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 179548 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 179549 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 179550 - ||  || 12 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 179551 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 179552 - ||  || 8 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 179553 - || 2002 DJ || 16 febbraio 2002 || Jeon, Y.-B., Lee, B.-C.
|-
| 179554 - ||  || 19 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 179555 - ||  || 16 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 179556 - ||  || 20 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 179557 - ||  || 19 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 179558 - ||  || 19 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 179559 - ||  || 28 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 179560 - ||  || 13 marzo 2002 || Klet
|-
| 179561 - ||  || 5 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 179562 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 179563 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 179564 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 179565 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 179566 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 179567 - ||  || 13 marzo 2002 || NEAT
|-
| 179568 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 179569 - ||  || 14 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 179570 - ||  || 14 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 179571 - ||  || 14 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 179572 - ||  || 16 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 179573 - ||  || 19 marzo 2002 || NEAT
|-
| 179574 - ||  || 19 marzo 2002 || NEAT
|-
| 179575 - ||  || 20 marzo 2002 || NEAT
|-
| 179576 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 179577 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 179578 - ||  || 15 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 179579 - ||  || 5 aprile 2002 || NEAT
|-
| 179580 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 179581 - || 2002 HZ || 16 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 179582 - ||  || 4 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 179583 - ||  || 8 maggio 2002 || NEAT
|-
| 179584 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 179585 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 179586 - ||  || 18 maggio 2002 || NEAT
|-
| 179587 - ||  || 5 giugno 2002 || LONEOS
|-
| 179588 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 179589 - ||  || 2 giugno 2002 || NEAT
|-
| 179590 - ||  || 3 giugno 2002 || NEAT
|-
| 179591 - ||  || 9 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 179592 - ||  || 10 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 179593 Penglangxiaoxue ||  || 1 giugno 2002 || NEAT
|-
| 179594 - ||  || 17 giugno 2002 || NEAT
|-
| 179595 Belkovich ||  || 22 giugno 2002 || Fitzsimmons, A., Williams, I. P.
|-
| 179596 - ||  || 13 luglio 2002 || NEAT
|-
| 179597 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 179598 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 179599 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 179600 - ||  || 13 luglio 2002 || NEAT
|}

179601-179700 

|-
| 179601 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 179602 - ||  || 15 luglio 2002 || NEAT
|-
| 179603 - ||  || 13 luglio 2002 || NEAT
|-
| 179604 - ||  || 14 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 179605 - ||  || 12 luglio 2002 || NEAT
|-
| 179606 - ||  || 12 luglio 2002 || NEAT
|-
| 179607 - ||  || 20 luglio 2002 || NEAT
|-
| 179608 - ||  || 22 luglio 2002 || NEAT
|-
| 179609 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 179610 - ||  || 17 luglio 2002 || NEAT
|-
| 179611 - ||  || 30 luglio 2002 || NEAT
|-
| 179612 - ||  || 22 luglio 2002 || NEAT
|-
| 179613 - ||  || 4 agosto 2002 || NEAT
|-
| 179614 - ||  || 5 agosto 2002 || NEAT
|-
| 179615 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 179616 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 179617 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 179618 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 179619 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 179620 - ||  || 6 agosto 2002 || CINEOS
|-
| 179621 - ||  || 8 agosto 2002 || Eskridge
|-
| 179622 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 179623 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 179624 - ||  || 9 agosto 2002 || NEAT
|-
| 179625 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 179626 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 179627 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 179628 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 179629 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 179630 - ||  || 11 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 179631 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 179632 - ||  || 13 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 179633 - ||  || 13 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 179634 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 179635 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 179636 - ||  || 14 agosto 2002 || NEAT
|-
| 179637 - ||  || 13 agosto 2002 || Spacewatch
|-
| 179638 - ||  || 14 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 179639 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 179640 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 179641 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 179642 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 179643 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 179644 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 179645 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 179646 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 179647 Stuartrobbins ||  || 10 agosto 2002 || Buie, M. W.
|-
| 179648 - ||  || 8 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 179649 - ||  || 8 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 179650 - ||  || 8 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 179651 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 179652 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 179653 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 179654 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 179655 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 179656 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 179657 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 179658 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 179659 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 179660 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 179661 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 179662 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 179663 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 179664 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 179665 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 179666 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 179667 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 179668 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 179669 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 179670 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 179671 - ||  || 30 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 179672 - ||  || 20 agosto 2002 || Matson, R.
|-
| 179673 - ||  || 29 agosto 2002 || Matson, R.
|-
| 179674 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 179675 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 179676 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 179677 - ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|-
| 179678 Rietmeijer ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 179679 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 179680 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 179681 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 179682 - ||  || 16 agosto 2002 || Ye, Q.-z.
|-
| 179683 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 179684 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 179685 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 179686 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 179687 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 179688 - ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|-
| 179689 - ||  || 1 settembre 2002 || NEAT
|-
| 179690 - ||  || 3 settembre 2002 || NEAT
|-
| 179691 - ||  || 3 settembre 2002 || NEAT
|-
| 179692 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 179693 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 179694 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 179695 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 179696 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 179697 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 179698 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 179699 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 179700 - ||  || 3 settembre 2002 || NEAT
|}

179701-179800 

|-
| 179701 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 179702 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 179703 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 179704 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 179705 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 179706 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 179707 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 179708 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 179709 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 179710 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 179711 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 179712 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 179713 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 179714 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 179715 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 179716 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 179717 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 179718 - ||  || 3 settembre 2002 || NEAT
|-
| 179719 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 179720 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 179721 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 179722 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 179723 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 179724 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 179725 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 179726 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 179727 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 179728 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 179729 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 179730 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 179731 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 179732 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 179733 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 179734 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 179735 - ||  || 5 settembre 2002 || NEAT
|-
| 179736 - ||  || 6 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 179737 - ||  || 6 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 179738 - ||  || 5 settembre 2002 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 179739 - ||  || 9 settembre 2002 || NEAT
|-
| 179740 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 179741 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 179742 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 179743 - ||  || 13 settembre 2002 || Spacewatch
|-
| 179744 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 179745 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 179746 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 179747 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 179748 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 179749 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 179750 - ||  || 13 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 179751 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 179752 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 179753 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 179754 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 179755 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 179756 - ||  || 15 settembre 2002 || NEAT
|-
| 179757 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 179758 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 179759 - ||  || 15 settembre 2002 || NEAT
|-
| 179760 - ||  || 15 settembre 2002 || NEAT
|-
| 179761 - ||  || 1 settembre 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 179762 - ||  || 14 settembre 2002 || Matson, R.
|-
| 179763 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 179764 Myriamsarah || 2002 SC || 16 settembre 2002 || Ory, M.
|-
| 179765 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 179766 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 179767 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 179768 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 179769 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 179770 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 179771 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 179772 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 179773 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 179774 - ||  || 30 settembre 2002 || NEAT
|-
| 179775 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 179776 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 179777 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 179778 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 179779 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 179780 - ||  || 16 settembre 2002 || NEAT
|-
| 179781 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 179782 - ||  || 17 settembre 2002 || NEAT
|-
| 179783 - ||  || 16 settembre 2002 || NEAT
|-
| 179784 - ||  || 16 settembre 2002 || NEAT
|-
| 179785 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 179786 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 179787 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 179788 - ||  || 1 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 179789 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 179790 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 179791 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 179792 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 179793 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 179794 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 179795 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 179796 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 179797 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 179798 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 179799 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 179800 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|}

179801-179900 

|-
| 179801 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 179802 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 179803 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 179804 - ||  || 3 ottobre 2002 || CINEOS
|-
| 179805 - ||  || 3 ottobre 2002 || CINEOS
|-
| 179806 - ||  || 5 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 179807 - ||  || 6 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 179808 - ||  || 9 ottobre 2002 || Juels, C. W., Holvorcem, P. R.
|-
| 179809 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 179810 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 179811 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 179812 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 179813 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 179814 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 179815 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 179816 - ||  || 2 ottobre 2002 || CINEOS
|-
| 179817 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 179818 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 179819 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 179820 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 179821 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 179822 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 179823 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 179824 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 179825 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 179826 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 179827 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 179828 - ||  || 4 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 179829 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 179830 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 179831 - ||  || 2 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 179832 - ||  || 13 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 179833 - ||  || 14 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 179834 - ||  || 14 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 179835 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 179836 - ||  || 5 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 179837 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 179838 - ||  || 5 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 179839 - ||  || 6 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 179840 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 179841 - ||  || 8 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 179842 - ||  || 8 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 179843 - ||  || 8 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 179844 - ||  || 7 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 179845 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 179846 - ||  || 9 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 179847 - ||  || 9 ottobre 2002 || Spacewatch
|-
| 179848 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 179849 - ||  || 7 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 179850 - ||  || 8 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 179851 - ||  || 8 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 179852 - ||  || 9 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 179853 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 179854 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 179855 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 179856 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 179857 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 179858 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 179859 - ||  || 8 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 179860 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 179861 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 179862 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 179863 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 179864 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 179865 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 179866 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 179867 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 179868 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 179869 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 179870 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 179871 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 179872 - ||  || 12 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 179873 - ||  || 11 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 179874 Bojanvršnak ||  || 4 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 179875 Budavari ||  || 5 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 179876 Goranpichler ||  || 5 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 179877 Pavlovski ||  || 5 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 179878 - ||  || 4 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 179879 - || 2002 UB || 16 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 179880 - || 2002 UE || 18 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 179881 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 179882 - ||  || 30 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 179883 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 179884 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 179885 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 179886 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 179887 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 179888 - ||  || 31 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 179889 - ||  || 31 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 179890 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 179891 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 179892 - ||  || 31 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 179893 - ||  || 31 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 179894 - ||  || 31 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 179895 - ||  || 31 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 179896 - ||  || 31 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 179897 - ||  || 31 ottobre 2002 || La Palma
|-
| 179898 - ||  || 31 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 179899 - ||  || 31 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 179900 - ||  || 31 ottobre 2002 || LINEAR
|}

179901-180000 

|-
| 179901 Romanbrajša ||  || 30 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 179902 - ||  || 4 novembre 2002 || NEAT
|-
| 179903 - ||  || 4 novembre 2002 || NEAT
|-
| 179904 - ||  || 1 novembre 2002 || NEAT
|-
| 179905 - ||  || 4 novembre 2002 || NEAT
|-
| 179906 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 179907 - ||  || 5 novembre 2002 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 179908 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 179909 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 179910 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 179911 - ||  || 5 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 179912 - ||  || 5 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 179913 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 179914 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 179915 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 179916 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 179917 - ||  || 4 novembre 2002 || NEAT
|-
| 179918 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 179919 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 179920 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 179921 - ||  || 5 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 179922 - ||  || 6 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 179923 - ||  || 6 novembre 2002 || NEAT
|-
| 179924 - ||  || 3 novembre 2002 || NEAT
|-
| 179925 - ||  || 3 novembre 2002 || NEAT
|-
| 179926 - ||  || 7 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 179927 - ||  || 8 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 179928 - ||  || 8 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 179929 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 179930 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 179931 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 179932 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 179933 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 179934 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 179935 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 179936 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 179937 - ||  || 11 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 179938 - ||  || 11 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 179939 - ||  || 11 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 179940 - ||  || 11 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 179941 - ||  || 11 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 179942 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 179943 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 179944 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 179945 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 179946 - ||  || 13 novembre 2002 || NEAT
|-
| 179947 - ||  || 13 novembre 2002 || NEAT
|-
| 179948 - ||  || 14 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 179949 - ||  || 23 novembre 2002 || NEAT
|-
| 179950 - ||  || 23 novembre 2002 || NEAT
|-
| 179951 - ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|-
| 179952 - ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|-
| 179953 - ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|-
| 179954 - ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|-
| 179955 - ||  || 28 novembre 2002 || NEAT
|-
| 179956 - ||  || 30 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 179957 - ||  || 25 novembre 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 179958 - ||  || 23 novembre 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 179959 - || 2002 XO || 1 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 179960 - ||  || 1 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 179961 - ||  || 2 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 179962 - ||  || 2 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 179963 - ||  || 2 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 179964 - ||  || 2 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 179965 - ||  || 3 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 179966 - ||  || 2 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 179967 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 179968 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 179969 - ||  || 7 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 179970 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 179971 - ||  || 6 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 179972 - ||  || 6 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 179973 - ||  || 6 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 179974 - ||  || 7 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 179975 - ||  || 6 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 179976 - ||  || 8 dicembre 2002 || Spacewatch
|-
| 179977 - ||  || 9 dicembre 2002 || Spacewatch
|-
| 179978 - ||  || 7 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 179979 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 179980 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 179981 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 179982 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 179983 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 179984 - ||  || 10 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 179985 - ||  || 10 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 179986 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 179987 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 179988 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 179989 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 179990 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 179991 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 179992 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 179993 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 179994 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 179995 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 179996 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 179997 - ||  || 6 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 179998 - ||  || 2 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 179999 - || 2002 YL || 27 dicembre 2002 || LONEOS
|-
| 180000 - || 2002 YT || 27 dicembre 2002 || LONEOS
|}

Collegamenti esterni 
 

0179001